Сведенборг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сведенборг, Пауль (род. 1947) — норвежский шахматист, национальный мастер.
 Сведенборг, Эммануил (1688—1772) — шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. См. также 
 Устав Сведенборга — устав парамасонства на основе учения Эммануила Сведенборга.